

Села:
 Остриця — Чернівецька область, Чернівецький район, Острицька сільська громада
 Остриця — Чернівецька область, Чернівецький район, Магальська сільська громада

Села:
 Остриця — Русенська область
 Остриця — Смолянська область

Див. також 
 Гостриця
 Гострець